Raión de Ivanivka es un nombre de dos subdivisiones en Ucrania.
Raión de Ivanivka, raión o distrito de Ucrania en el óblast de Jersón.
Raión de Ivanivka, distrito del óblast de Odesa en el sur de Ucrania.